Rozmowy z Bogiem (Carvajal) – hiszpańska książka z duchowości katolickiej
 Rozmowy z Bogiem (Walsch) – książka z nurtu New Age